Die Abkürzung TYC steht für:

 Tibetan Youth Congress, eine tibetische internationale Nichtregierungsorganisation
 Tycho-Katalog, ein Katalog für die Ergebnisse einer astronomischen Vermessung des Sternenhimmels
 Texas Youth Commission

Tyc ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tyč (* 1969), slowakischer Fußballspieler
 Liselotte Tyc-Holm (1921–2012), deutsche Unternehmerin
 Tadeusz Tyc (* 1983), franko-polnischer Fußballspieler

TYC